Каслтаун (, ) — река, преимущественно расположенная в Северной Ирландии, впадающая в Ирландское море в залив Дандалк (на территории Ирландии). Крупнейший город, через который она протекает — Дандолк. Пересекается с трассой .

В реке водятся лосось, морская форель (sea trout).

Примечания 

Реки, впадающие в Ирландское море
Реки Северной Ирландии
Реки Ирландии